Флаг муниципального образования Ку́ркинский район Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 апреля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2308.

Описание 
«Флаг Куркинского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на три равные полосы — белую между двух красных по краям; на белой полосе воспроизведён в условной стилизации монумент колонны чёрным и жёлтым цветами».

Обоснование символики 

Флаг разработан на основе герба муниципального образования Куркинский район.

На территории современного Куркинского района находится Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово Поле», созданный в память об эпохальном событии в истории России, оказавшем решающее влияние на сложение российской государственности и национального самосознания.

За основу флага взят памятник русской славы в виде чугунной (пятиступенчатой) колонны, установленной в честь победы русского народа на поле Куликовом 8 сентября 1380 года, завершившей большой этап в жизни Северо-восточной Руси в её противостоянии с Золотой Ордой и положившей начало нового этапа в национально-освободительной борьбе за независимость, свободу и честь России.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Белый цвет (серебро) в геральдике — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира и взаимного сотрудничества.

Красный цвет в геральдике символизирует жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Чёрный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность и вечность бытия.

Примечания